Бразил Тенис Къп 2013 e 1-вото издание на Бразил Тенис Къп.

Схема на сингъл

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки 

WTA Тур 2013
Бразил Тенис Къп